Э́дель — фамилия. Известные носители:
 Эдель, Апула (род. 1986) — камерунский и армянский футболист.
 Эдель, Иван Васильевич (1863—1932) — российский архитектор, статский советник.
 Эдель, Игорь Олегович (род. 1956) — российский политик.
 Эдель, Оливер (1906—2005) — английский виолончелист и музыкальный педагог.
 Эдель, Петер (1912—1983) — немецкий художник-график и писатель.